Хуáн Валéра-и-Алькалá-Галья́но (; 18 октября 1824, Кабра, — 18 апреля 1905, Мадрид) — испанский писатель и дипломат.

Биография 
Окончил юридический факультет Университета Гранады. С 1847 года на дипломатической службе: находился в составе испанских дипломатических миссий в Неаполе, Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Дрездене и Санкт-Петербурге (1854—1857). Затем вернулся в Мадрид, в 1859 году выступил одним из соредакторов либерального журнала El Contemporáneo. В 1862 году был избран в состав Королевской академии. В 1865 году занял должность испанского посланника во Франкфурте-на-Майне. После революции 1868 года вновь вернулся в Испанию и занимал ряд государственных должностей, в том числе министра просвещения (с 1871 года, в царствование Амадея Савойского). После реставрации Бурбонов на некоторое время посвятил себя преимущественно литературной деятельности. С 1884 года вновь на дипломатической службе: был посланником в Лондоне, Вашингтоне, Брюсселе и наконец в 1893—1895 годах послом Испании в Австро-Венгрии. Умер в Мадриде 18 апреля 1905 года.

Творчество 
В литературе Хуан Валера дебютировал в 1844 года сборником романтических стихотворений, не оставившим следа. В 1860-е годы он выступал с критическими статьями и речами о состоянии современной испанской литературы. Первый роман Валеры, «Пепи́та Химéнес» (1874), стал заметным явлением в становлении национальной реалистической школы; за ним последовали ещё ряд романов, среди них «Иллюзии доктора Фаустино» (1875), «Хуанита Длинная» (1895), и сборников рассказов. Кроме того, в разные годы Валера переводил на испанский язык поэзию и прозу (в частности, роман Лонга «Дафнис и Хлоя»). Хуану Валере также принадлежит обширная переписка, в том числе и цикл писем, отражающих его впечатления от пребывания в России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Политики по алфавиту
Политики Испании
Политики XIX века
Политики XX века
Писатели Испании XIX века
Писатели Испании XX века
Испанские писатели XIX века
Испанские писатели XX века
Члены Королевской академии испанского языка
Послы Испании в Португалии